Iwan Jordanow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Jordanow (Radsportler) (* 1947), bulgarischer Radrennfahrer
 Iwan Jordanow (Gewichtheber) (* 1960), bulgarischer Gewichtheber 
 Iwan Jordanow (Fußballspieler) (* 2000), bulgarischer Fußballspieler 
 Iwan Jordanow (Rennrodler), bulgarischer Rennrodler